A Jonas jelentései:

 A Jónás angol változata
 Jonas, sorozat a Disney Channelen
 Jonasék Los Angelesben, a sorozat 2. évada
 Jonas Brothers rock/popegyüttes
 JOnAS program